Felicijan je lahko:

 Felicijan, moško osebno ime 
 Felicijan, priimek več znanih ljudi